Берингия:

 Берингия — северо-восточная часть Сибири, Чукотка и Аляска.
 Берингия — государственное учреждение, природно-этнический парк.
 Берингия — традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках, проводится ежегодно с 1990 года.